Лунка-Морешулуй () — коммуна в составе жудеца Алба (Румыния).

Состав 
В состав коммуны входят следующие населённые пункты (данные о населении за 2002 год)::

 Лунка-Морешулуй  () — 2115 жителей — административный центр коммуны

 Гура-Ариешулуй () — 554 жителей

География 
Коммуна расположена в 279 км к юго-западу от Бухареста, 46 км к северо-востоку от Алба-Юлии, 45 км к юго-востоку от Клуж-Напока.

Население 
По данным переписи населения 2002 года в коммуне проживали 2669 человек.

Национальный состав населения коммуны:

Родным языком назвали:

Состав населения коммуны по вероисповеданию:

Ссылки 

 Данные про коммуну Лунка-Морешулуй на сайте Ghidul Primăriilor

Примечания 

Коммуны Албы